Chelles est une commune française de Seine-et-Marne en Île-de-France, située  à l'est de Paris

 Chelles est  une commune française de l'Oise en Picardie

Chelles peut également se référer :
 à Jehan de Chelles
 à Pierre de Chelles
 à l'Abbaye de Chelles
 à l’Église Saint-André de Chelles
 au fort de Chelles
 au canton de Chelles
 au canal de Chelles
 à la gare de Chelles - Gournay
 au nom provisoire de la future gare de Chelles de la ligne 16 du métro du Grand Paris Express
 au centre commercial Chelles 2, désormais Terre-Ciel
 à la réserve naturelle régionale des Îles de Chelles